Де Ланнуа — фамилия. Известные носители:

 Юг де Ланнуа (ок. 1384 1456), сеньор де Сант, Бомон и Эйсселмонде, — бургундский военачальник, государственный деятель и дипломат.
 Жильбер де Ланнуа (1386—1462) — фламандский рыцарь, советник и камергер герцога Бургундского Жана Бесстрашного, дипломат, путешественник; один из 25 первых членов ордена Золотого руна.
 Бодуэн I де Ланнуа (ок. 1388/1389 1474), сеньор де Молембе и Сольр, — бургундский военачальник, государственный деятель и дипломат.
 Бодуэн II де Ланнуа (между 1434 и 1437 1501), сеньор де Молембе, Сольр и Туркуэн, — военачальник, государственный деятель и дипломат Бургундии и Габсбургских Нидерландов.
 Филипп де Ланнуа (1467—1535), виконт де Себур, — государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Жан III де Ланнуа (1410—1493) — бургундский государственный деятель и дипломат.
 Шарль де Ланнуа (ок. 1487 1527), 1-й принц Сульмоны и Ортонамаре, — имперский командующий в сражениях Четырёхлетней войны в Италии.
 Филипп де Ланнуа (1514—1553), 2-й князь Сульмоны и Ортонамаре, имперский военачальник, участник Итальянских войн.
 Ла-Моттери, Клод де Ланнуа (1578—1643), сеньор, затем граф де Ла-Моттери, — военный и государственный деятель Испанских Нидерландов.
 Ланнуа, Стефания де (род. 1984) — жена наследного великого герцога Люксембурга Гийома.